Carl Koldewey (1937-1908) Duits poolondezoeker
Robert Koldewey (1855-1925), Duits architect en archeoloog
B.J. Koldewey (Bernardus Joannes) (1895-1958), een architect in de stijl van de Delftse School
H.M. Koldewey (Henricus Maria; Hans) (1924), een architect in de stijl van het modernisme, zoon van B.J. Koldewey
J.M. Koldewey (Jan), een architect in de stijl van het modernisme, en broer van Hans Koldewey